Michael Wohlgemuth ist der Name folgender Personen:

* Michael Wohlgemuth  (1434–1519), deutscher Maler, siehe Michael Wolgemut 
 Michael Wohlgemuth (Ökonom) (* 1965), deutscher Ökonom